General cargo-schip wil zeggen een schip dat al dan niet gelijktijdig verschillende soorten lading kan dragen. Zij zijn zeer praktisch aangezien ze de continu evoluerende markt gemakkelijk kunnen volgen. Reizen in ballast kunnen op deze manier ook vermeden worden, wanneer zij bijvoorbeeld van Afrika containers meenemen nadat ze autowrakken hebben gelost.

Soorten lading 
General cargo schepen kunnen verschillende soorten lading dragen, waaronder:
containers
stukgoed
droge bulklading
auto's
projectlading

Kenmerken 
Een general cargo-schip heeft verscheidene specifieke kenmerken. Zo is het gebruik van de luiken zeer speciaal. Ze kunnen geplaatst worden op verschillende hoogtes en posities zodat het laden en lossen van lading makkelijker wordt. De meeste van deze schepen zijn uitgerust met eigen laad en los kranen.

Stuwen 
Het stuwen van de lading aan boord is een zeer tijdrovend en ervaring vereisend proces. Er zijn enkele punten waar altijd rekening mee gehouden moet worden. Zo moet men zorgen dat de lading voldoende verdeeld, gescheiden en beschermd is. Ook moeten er verschillende openingen zijn zodat de lading voldoende verlucht kan worden. Alles moet bovendien zodanig bevestigd en geplaatst zijn dat de stuwadoors op een veilige manier kunnen werken. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de eerste officier aan boord.

Om de lading te stuwen kan gebruikgemaakt worden van verschillende materialen. Stuwhout is nog steeds het meest gebruikt aan boord van general-cargo schepen, zoals u hiernaast kan zien wordt het nog in enorme hoeveelheden gebruikt. Er zijn verschillende redenen waarom men stuwhout gebruikt:
Een gelijke verdeling van de last
Het vergroten van de wrijving tussen de lading en de scheepsstructuur
Een ruimte creëren waarlangs vocht en lucht vrij kan passeren
Beschermen van de lading

Literatuur 
 (2003): Ship knowledge, a modern encyclopedia
 (1858): Stowage of ships and their cargoes

Vrachtschip